Ашан — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Ашан — село в Нагорном Карабахе
 Ашан (Auchan) — французская корпорация
 Лагард-Ашан — коммуна во Франции, департамент Жер
Ашан Россия

Примечания